Osoby o tym nazwisku:
 John Leland Atwood – amerykański inżynier, projektant lotniczy
 Margaret Atwood – kanadyjska pisarka

Miejscowości w USA:
 Atwood – jednostka osadnicza w stanie Kolorado, w hrabstwie Logan
 Atwood – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Douglas
 Atwood – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Rawlins
 Atwood – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Hughes
 Atwood – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Armstrong
 Atwood – miejscowość w stanie Tennessee, w hrabstwie Carroll
Gminy w USA:
 Atwood (ang. Atwood Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Rawlins
 Atwood (ang. Atwood Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Kidder